Die Nürnberger Gastein Ladies 2012 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 17. Juni in Bad Gastein parallel zum AEGON Classic 2012-Turnier in Birmingham ausgetragen wurde. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2012. 

Titelverteidigerin im Einzel war die Spanierin María José Martínez Sánchez, die nicht zur Titelverteidigung antrat. Alizé Cornet aus Frankreich gewann das Turnier gegen die Belgierin Yanina Wickmayer in zwei Sätzen.
Titelverteidigerinnen im Doppel waren Eva Birnerová und Lucie Hradecká aus Tschechien. Eva Birnerová zog mit neuer Partnerin ins Achtelfinale ein, Lucie Hradecká trat dagegen nicht erneut an. Im Finale siegten Jill Craybas und Julia Görges knapp in drei Sätzen gegen Anna-Lena Grönefeld und Petra Martić.

Das Turnierfeld im Einzel bestand aus 32 Spielern. Die Doppelkonkurrenz bestritten 16 Teams.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

2012
WTA Tour 2012